Джозеф Лоуренс Миньона-младший (, род. 20 апреля 1976, Филадельфия, Пенсильвания, США), более известный как Джоуи Лоуренс — американский актёр и певец, старший брат актёров Мэттью Лоуренса и Эндрю Лоуренса. Девятикратный номинант на премию «Молодой актёр», удостоившийся этой награды в 1993 году.

Ранние годы 
Джозеф Лоуренс родился в 1976 году в Филадельфии, штат Пенсильвания. Его первые опыты работы актером относятся к совсем юному возрасту — в возрасте шести лет мальчик уже играл свою первую роль в телевизионном сериале «Дай мне перерыв». А ещё раньше, в возрасте трех лет, Джозеф уже снимался в рекламных роликах. Тогда Джозеф впервые узнал, что такое популярность, а приглашение в популярное шоу «Вечернее шоу Джонни Карсона» окончательно заставило и мальчика, и его родителей подумать об актерской карьере.

Карьера 
С 1982 года исполнил около 80 ролей в кино и на телевидении, в том числе в ситкомах «» (1983—1987), «Блоссом» (1990—1995),  (1995—1997) и «Мелисса и Джоуи» (2010—2015), фильмах «Дневник карьеристки», «Остановка», «Убийственная хата», «» и других. В качестве певца выпустил альбомы  в 1993 году и  в 1997.

Личная жизнь 
Джозеф Лоуренс дважды женат, имеет дочь 2006 года рождения.

Первый раз Джоуи женился в 2002 году на Мишель Велле. Развелись в 2005 году.

Второй раз женился на девушке по имени Чанди Йоун-Нельсон. Они впервые встретились в Диснейуорлде в 1993 году. Они поженились в 2005 году, а в 2006 году у пары родилась дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джоуи Лоуренса

Поп-вокалисты США